Mozart est le nom d'une famille de musiciens autrichiens dont le membre le plus célèbre est Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Membres de la famille Mozart 
 Wolfgang Amadeus Mozart ( - ), compositeur, fils de Leopold Mozart et de son épouse Anna Maria ;
 (Johann Georg) Leopold Mozart ( - ), compositeur, violoniste et professeur de musique, père de Wolfgang ;
 Anna Maria Mozart ( - ), épouse de Leopold, mère de Wolfgang ;
 Maria Anna Mozart ( - ), musicienne, professeur de musique, sœur de Wolfgang ;
 Maria Anna Thekla Mozart ( - ), dite la Bäsle, cousine de Wolfgang ;
 Constance Mozart ( - ), épouse de Wolfgang ;
 Karl Thomas Mozart (- ), compositeur et musicien, fils de Wolfgang ;
 Franz Xaver Wolfgang Mozart, (- ), compositeur, fils de Wolfgang ;
 Franz Mozart (1649-1693 ou 1694), maçon allemand, arrière-grand-père de Wolfgang.

Autres usages 
 Mozart et Salieri (1830), pièce de théâtre en un acte de quatre scènes d’Alexandre Pouchkine ;
 Mozart et Salieri (1897), opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov ;
 Mozart (1925), comédie musicale de Sacha Guitry et Reynaldo Hahn ;
 Mozart, téléfilm en six épisodes diffusé sur TF1 en 1982 ;
 Mozart, film autrichien sorti en 1955 ;
 Mozart, atelier de programmation informatique ;
 Mozart!, spectacle musical autrichien ;
 Mozart, l'opéra rock, spectacle musical mis en scène par Olivier Dahan et produit par Dove Attia et Albert Cohen ;
 'Mozart', cultivar de rosier obtenu en 1936 par Peter Lambert ;
 Mozart, cratère à la surface de Mercure ;
 Avenue Mozart, square Mozart et villa Mozart à Paris (France) ;
Maison Mozart à Vienne (Autriche) ;
De Mao à Mozart, film de Murray Lerner (1981) ;
 Mozart (1979-), footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme germanique